MF eller Mf kan syfta på:

 MF – ISO 3166-1 alpha-2 landskod för Saint-Martin
 MF – en studentkår vid det medicinska universitetet i Stockholm, se Medicinska föreningen i Stockholm
 MF – omvandling i en superheterodynmottagare i radioapparaten, se Mellanfrekvens
 MF – en radiosignal, se Mediumfrekvens
 Mellanvåg –  radiovågor med frekvenser i Mediumfrekvens
 MF – en position i lagsporter, se mittfältare
 mf – en nyans eller styrkegrad i musik, se Dynamik (musik)

Akronymer